Sulat kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Sulat (kommunhuvudort), Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 
 Sulat, kommun, Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar